Луис Хавьер Суарес Чаррис (; ) — колумбийский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Марсель» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Суарес — воспитанник клуба «Итагуи Леонес». 6 октября 2015 года в матче против «Америки» из Кали он дебютировал в колумбийской Серии B. Летом 2016 года Суарес на правах аренды перешёл в испанскую «Гранаду», где провёл в год, выступая за дублирующий состав. В 2017 году Луис подписал контракт с английским «Уотфордом», но сразу же был отдан в аренду в «Реал Вальядолид», где также выступал за команду дублёров. Летом 2018 году Суарес был арендован «Химанстиком» из Таррагоны. 20 августа в матче против «Тенерифе» он дебютировал в Сегунде. 7 октября в поединке против «Кадиса» Луис забил свой первый гол за «Химнастик».

Летом 2019 года Суарес был арендован «Сарагосой». 17 августа в матче против «Тенерифе» он дебютировал за новый клуб. В этом же поединке Луис забил свой первый гол за «Сарагосу». По итогам сезона он забил 19 голов и занял второе место в списке лучших бомбардиром чемпионата.

В 2020 году Суарес перешёл в «Гранаду», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 10 млн евро. 4 октября в матче против «Кадиса» он дебютировал в Ла Лиге. В матчах Лиги Европы против кипрской «Омонии» Луис забил свои первые голы за «Гранаду».

В июле 2022 года перешёл в клуб французской Лиги 1 «Олимпик Марсель». 7 августа дебютировал за «Марсель» в матче Лиги 1 против «Реймса», выйдя на замену Аркадиушу Милику на 61-й минуте матча и отличившись первыми голами за новый клуб, оформив дубль.

Международная карьера 
17 ноября 2020 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Эквадора Суарес дебютировал за сборную Колумбии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Олимпик Марсель» 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Итагуи Леонес»
Игроки ФК «Гранада B»
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»